Butina ist der Familienname von:

 Ivica Butina (*), deutscher Bassist (früher bei All Will Know und Agathodaimon (Band))
 Marija Walerjewna Butina (* 1988), russische Waffenlobbyistin in den USA
 Milan Butina (1923–1999), slowenischer Maler, Kunstpädagoge und Hochschuldozent 
 Tomislav Butina (* 1974), ehemaliger kroatischer Fußballspieler